Zeppelin-Aschhausen ist der Name folgender Personen:

 Friedrich von Zeppelin-Aschhausen, Bezirkspräsident in Elsaß-Lothringen, Abgeordneter
 Johann Friedrich Carl von Zeppelin-Aschhausen, Kammerherr der württembergischen Königin, Abgeordneter
 Johann Friedrich Traugott von Zeppelin-Aschhausen, Jurist und württembergischer Diplomat, Abgeordneter